Lülin - rebeliões agrárias na China Antiga;
Lulin (Grodzisk Wielkopolski)
Lulin (Oborniki)
Lulin (observatório) em Taiwan
Lulin - um cometa chamado oficialmente de C/2007 N3

Desambiguação